

Astronomia
 5668 Foucault – asteroide della fascia principale
 Foucault – cratere meteoritico lunare

Persone 
 Jean Bernard Léon Foucault – fisico francese, inventore del Pendolo di Foucault
 Michel Foucault – sociologo, filosofo, psicologo e storico francese
 Annick Foucault – pseudonimo con cui scrive la dominatrice francese Maîtresse Françoise

Altro 
 Foucault – saggio di Gilles Deleuze su Michel Foucault. 
 Pendolo di Foucault – esperimento usato per dimostrare la rotazione della Terra attraverso l'effetto della forza di Coriolis
 Il pendolo di Foucault – romanzo di Umberto Eco pubblicato nel 1988
 Correnti di Foucault – in fisica, correnti parassite che si inducono in masse metalliche che si trovano immerse in un campo magnetico variabile

Pagine correlate 
Charles de Foucauld